Crusell er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Bernhard Henrik Crusell
 Gustaf Samuel Crusell

Efternavne